Nowyny (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Nowyny (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Korez, siehe Nowyny (Korez)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw, siehe Nowyny (Mlyniw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Nowyny (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr, siehe Nowyny (Wolodymyr)

uk:Новини (значення)